Ди́митерс (, женская форма Ди́митере) — латышская фамилия. Известные носители:

 Димитерс, Артур — латвийский актёр.
 Димитерс, Каспар — латвийский музыкант и общественный деятель.
 Димитере, Кристиана — латвийская художница.
 Димитерс, Юрис — латвийский художник, сценограф и плакатист.